Das European Darts Matchplay 2019 war das elfte Turnier der European Darts Tour 2019, welche als Teil der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Es wurde vom 6. bis zum 8. September von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Austragungsort war erstmals die Maimarkthalle in Mannheim.

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Joe Cullen, welcher mit seinem 8:5-Sieg über dem Niederländer Michael van Gerwen seinen ersten European Tour-Titel erringen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Dave Chisnall
  Daryl Gurney
  Peter Wright
  James Wade
  Adrian Lewis
  Krzysztof Ratajski
  Nathan Aspinall
  Joe Cullen
  Rob Cross
  Ricky Evans
  Glen Durrant
  Jonny Clayton
  Mensur Suljović

Sieger des UK Qualifier
  Michael Smith
  Simon Stevenson
  Simon Whitlock
  Mark McGeeney
  Jamie Hughes
  Ryan Meikle
  Scott Taylor
  John Henderson
  Keegan Brown
  Ryan Joyce
  Steve Lennon
  Robert Thornton
  Bradley Brooks
  Ross Smith
  William O’Connor
  Brett Claydon
  Matthew Edgar
  Wayne Jones

Sieger des European Qualifier
  Dirk van Duijvenbode
  Jeffrey de Zwaan
  Maik Kuivenhoven
  Max Hopp
  Kim Huybrechts
  Gabriel Clemens

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Wesley Plaisier
  Cody Harris

Sieger des Host Nation Qualifier
  Martin Wehder
  Florian Hempel
  Steffen Siepmann
  Karsten Koch

Sieger des Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Krzysztof Kciuk

Turnierverlauf

Weblinks 

 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Sportveranstaltung in Mannheim
Dartwettbewerb in Deutschland